Згар — топоним.

Украина 
 Згар — село в Деражнянском районе Хмельницкой области.
 Згар — село в составе города Золотоноша Черкасской области.
 Згар — река, протекающая по территории Хмельницкой и Винницкой областей.